Jean X peut faire référence à :

 Jean X (860–929), pape,
 Jean X (?-1073), patriarche d'Antioche (
 Jean X Kamateros (?-1206), patriarche orthodoxe (1198–1206),
 Jean X, patriarche d'Alexandrie (1363-1369),
 Jean X d'Antioche (1955- ), patriarche d'Antioche.